Sea Rover peut se référer :
 Le , un sous-marin de la Royal Navy britannique mis en service en 1943 et vendu en 1949 ;
 Le , à l'origine SP-1014, un remorqueur de l'US Navy (marine américaine) en service de 1918 à 1921.